Натуральне число 148
 148 рік до нашої ери
 148 рік нашої ери
 «148 зрадників»